Personas
Angelo La Barbera, mafioso siciliano asesinado en 1975.
Ángelo Henríquez, futbolista chileno.
Angelo Participazio, el décimo dux de Venecia.
Angelo Kelly, músico irlandés.
Angelo Poliziano, humanista y poeta italiano.
Isaac II Ángelo, emperador bizantino, hermano de Alejo III Ángelo.
Alejo III Ángelo, emperador bizantino, hermano de Isaac II Ángelo.
Alejo IV Ángelo, emperador bizantino, hijo de Isaac II Ángelo.
Angelo Badalamenti, músico estadounidense de oriden italiano.
Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio de la iglesia católica.
Angelo Dundee, entrenador de boxeo.
Angelo gamboa angeles,lord kchero de naranjllo.
Angelo Nardi, pintor italiano.
Angelo Furlan, ciclista italiano.
Angelo Conterno, ciclista italiano.
Angelo Mai, religioso y filólogo italiano.
Angelo Scola, cardenal italiano.
Angelo Peña, futbolista venezolano.
Angelo Taylor, atleta estadounidense.
Angelo Peruzzi, exfutbolista italiano.
Pierre Angelo, actor cómico.
Michael Angelo Batio, guitarrista de heavy metal.
Angelo Schiavio, exfutbolista italiano.
 Angelo Andres
 Angelo Carlos Pretti
 Angelo Ciocca
 Angelo Cruz
 Angelo Faticoni
 Angelo Lo Jacono
 Angelo Martha
 Angelo Pietra
 Angelo Zimmerman

Personajes ficticios
Angelo Rosetta, personaje ficticio de la serie Home and Away.

Pueblos, ciudades, similares.
Angelo, pueblo de los Estados Unidos.
Santo Ângelo, municipio brasileño.

Otros
Angelo, título hispanoamericano de Angelo Rules